Чемпіонат Кіпру з футболу 2012—2013 — 74-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном в 22-й раз став АПОЕЛ.

Перший раунд

Турнірна таблиця 

  
  
  
 

Примітки: 
1. 22 травня 2012 року з  клубу Олімпіакос було знято 3 очки через невідповідність фінансовим критеріям.
2. 11 червня 2012 року з клубу Пафос було знято 3 очки через невідповідність фінансовим критеріям. 13 серпня 2012 року з клубу Пафос було знято ще 3 очки через невідповідність фінансовим критеріям вдруге. 12 листопада 2012 року з клубу АЕП Пафос було знято ще 3 очки через невідповідність фінансовим критеріям втретє. 13 травня 2013 року з клубу АЕП Пафос було знято ще 3 очки після рішення ФІФА.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати

Раунд за 5-8 місця 

  
  

Примітки: 
1. Клуб Аполлон взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Кіпру 2012—2013.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 травня 2013

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 

2012—2013
Кіпр
Кіпр